Флаг Рти́щевского муниципального района Саратовской области Российской Федерации был утверждён 31 мая 2004 года как флаг объединённого муниципального образования Ртищевского района (ОМО Ртищевского района) и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1594.

В ходе муниципальной реформы 2006 года ОМО Ртищевского района было преобразовано в Ртищевский муниципальный район, состоящий из семи муниципальных образований — одного городского и шести сельских поселений.

27 апреля 2006 года, решением Совета муниципального образования города Ртищево № 8-38, флаг ОМО Ртищевского района был утверждён флагом муниципального образования города Ртищево.

9 июня 2006 года, решением Собрания депутатов Ртищевского муниципального района № 5-59 «О гербе и флаге Ртищевского муниципального района Саратовской области», было решено:
 считать флаг ОМО Ртищевского района гербом и флагом Ртищевского муниципального района;
 разрешить использование герба и флага Ртищевского муниципального района Ртищевскому городскому поселению и сельским поселениям Ртищевского муниципального района до создания ими собственной символики;
 заменить слова «объединённого муниципального образования Ртищевского района» в названии и тексте Положения о флаге, утверждённого решением Собрания ОМО Ртищевского района от 31 мая 2004 года № 7-41, словами «Ртищевский муниципальный район»;
 направить данное решение в Геральдический совет при Президенте Российской Федерации, с ходатайством сохранить номер регистрации флага в Государственном геральдическом регистре.

Флаг является официальным символом Ртищевского муниципального района.

Описание 
«Флаг Ртищевского муниципального района представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из трёх равновеликих горизонтальных полос: верхней — белого, средней — зелёного и нижней — голубого цвета, воспроизводящее в центре фигуры из гербовой композиции: две белые сабли накрест, поверх них белая стрела остриём вниз, и вокруг свитый белый и чёрный шнур, уложенный в кольцо и накрытый внизу опрокинутой белой подковой».

Обоснование символики 
Флаг Ртищевского муниципального района разработан на основе герба Ртищевского района, который отражает исторические, географические и экономические особенности района.

Село Покровское (Ртищево) — одно из старейших в Саратовской губернии.

Центральные элементы — сабли, стрела и подкова символизируют историческое прошлое края и взяты из герба рода Ртищевых.

Бело-чёрный шнур, замкнутый в кольцо означает железную дорогу вокруг города Ртищева.

Чёрный цвет — цвет благоразумия, мудрости, скромности, честности и вечности бытия.

Белый цвет (серебро) символизирует чистоту, мудрость, благородство, совершенство, мир.

Голубой цвет (лазурь) символизирует возвышенные устремления, мышление, искренность и добродетель.

Голубая и белая полоса полотнища аллегорически показывает административно-территориальную принадлежность района к Саратовской области.

Зелёная полоса полотнища символизирует плодородие, здоровье, жизнь и говорит о том, что район сельскохозяйственный, а также отображает дубравы, которыми известен район, в том числе самыми старыми в области, которым около 200 лет.

Примечания